The Ranger's Reward – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company 
The Ranger's Reward – cortometraggio del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
The Ranger's Reward – cortometraggio del 1922 diretto da Edward Laemmle